

Internet 

 Vox Media – azienda di media digitali statunitense
 Vox – sito statunitense di notizie gestito da Vox Media

Letteratura
 Vox – romanzo del 1992 di Nicholson Baker
 Vox – romanzo del 2018 di Christina Dalcher

Musica 
 Vox – marca di amplificatori per strumenti musicali
 Vox Continental – modello di combo organ degli anni '60, prodotto dalla Vox
 Vox – album di Giuni Russo del 1983
 Vox Records – etichetta discografica statunitense
 Vox Pop – etichetta discografica italiana
 Bono Vox – nome d'arte di Paul David Hewson, cantante irlandese e frontman della rock band U2
 Vox – CD e DVD dell'arpista svizzero Andreas Vollenweider, del 2004

Televisione
 VOX – emittente televisiva tedesca
 VOX – emittente televisiva norvegese

Politica
 Vox – partito politico spagnolo